Aris Thessaloniki Football Club er en fodboldklub hjemmehørende i den græske by Thessaloniki. Klubben er opkaldt efter den græske krigsgud Ares, som er afbildet i klublogoet.

Titler
 Græske mesterskaber (3): 1928, 1932 og 1946
 Græske pokalturnering (1): 1970

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber i Grækenland
Etableret i 1914
Thessaloniki